De CECAFA Cup 2010 was de 34e editie van dit voetbaltoernooi georganiseerd door de CECAFA (Council for East and Central Africa Football Associations). Het toernooi werd gehouden tussen 27 november en 12 december 2010 in Tanzania. Het thuisland won dit toernooi voor de derde keer door in de finale Ivoorkust te verslaan met 1–0. Oeganda werd derde.

Deelnemers 
Er deden 9 leden van de CECAFA mee. Daarnaast waren er ook nog 3 landen uitgenodigd.

Stadions

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C 

 
Nummers 3

Knock-outfase

Kwartfinale

Halve finale

Troostfinale

Finale

Doelpuntenmakers
5 doelpunten
 Felix Sunzu

4 doelpunten

3 doelpunten
 Shimelis Bekele
 Nurdin Bakari

2 doelpunten

1 doelpunt

Eigen doelpunt
 Brian Mulenga (Tegen Ethiopië)

Externe link 
  Officiële website van de CECAFA
  CECAFA Cup 2010 op rsssf

Voetbal in 2010
Voetbal in Tanzania
CECAFA Cup
Sportevenement in Tanzania